Yuli () – gmina miejska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Yuli w 2016 roku liczyła 24 740 mieszkańców – 11 564 kobiety i 13 176 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 8891, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,78 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian